Wratislavia steht für:

 Breslau (lateinisch: Wratislavia), eine kreisfreie Großstadt an der Oder
 (690) Wratislavia, ein Asteroid des Hauptgürtels